Самоански грб је појам који може да се односи на:

 Грб Самое;
 Грб Америчке Самое